Paradela – miejscowość i gmina w Hiszpanii
Miejscowości w Portugalii:
 Paradela – miejscowość w gminie Barcelos
 Paradela – miejscowość w gminie Chaves
 Paradela – miejscowość w gminie Miranda do Douro
 Paradela – miejscowość w gminie Mogadouro
 Paradela – miejscowość w gminie Montalegre
 Paradela – miejscowość w gminie Penacova
 Paradela – miejscowość w gminie Sever do Vouga